Anna Cherchi Ferrari (1924-2006) – partigiana italiana
Franco Cherchi (1958) – ex pugile e allenatore di pugilato italiano
Grazia Cherchi (1937-1995) – scrittrice, giornalista e curatrice editoriale italiana
Maria Giovanna Cherchi ( 1972) – cantautrice italiana
Paolo Cherchi (1937) – filologo, storico della letteratura e accademico italiano
Paolo Cherchi Usai (1957) – critico cinematografico e saggista italiano
Placido Cherchi (1939-2013) – antropologo, filosofo e attivista italiano
Salvatore Cherchi (1950) – politico italiano
Sandro Cherchi (1911-1998) – scultore italiano
Susanna Cherchi (1955) – insegnante e politica italiana